Le Grand Inquisiteur, récit inclus dans Les Frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski
 Le Grand Inquisiteur, téléfilm de Raoul Sangla (1979), inspiré du récit de Dostoïevski
 Le Grand Inquisiteur (Witchfinder General), film de Michael Reeves (1968)
 Le Grand Inquisiteur, personnage de la pièce Don Carlos de Friedrich von Schiller
 Le Grand Inquisiteur, personnage de l’opéra Don Carlos de Giuseppe Verdi, inspiré de la pièce de Schiller
 Witchfinder General est un groupe de metal

Article connexe 
 Inquisition (homonymie)

Inquisition